Darkness and Hope — пятый альбом португальской готик-метал-группы Moonspell, вышедший в 2001 году.

Были выпущены несколько версий альбома, каждая из которых отличалась бонус-треком. Соответственно, в качестве бонус-треков были включены «Os Senhores De Guerra», (кавер Madredeus), «Mr. Crowley», (кавер Оззи Осборна) и «Love Will Tear Us Apart» (кавер Joy Division). Песня «Nocturna» вышла отдельным синглом (би-сайдом на нём стала «Firewalking»).

Список композиций 
 «Darkness and Hope» — 4:47
 «Firewalking» — 3:02
 «Nocturna» — 3:52
 «Heartshaped Abyss» — 4:08
 «Devilred» — 3:25
 «Ghostsong» — 4:21
 «Rapaces» — 5:31
 «Made of Storm» — 4:09
 «How We Became Fire» — 5:47
 «Than the Serpents in my Hands» — 5:53

Бонус-треки:
 «Os Senhores da Guerra» — 6:30
 «Mr. Crowley» — 4:28
 «Love Will Tear Us Apart» — 3:41

Участники записи 
 Фернанду Рибейру — вокал
 Рикарду Аморим — гитара
 Сержиу Крестана () — бас-гитара
 Педру Пайшан — клавишные, семплы, гитара
 Мигел Гашпар — ударные

Ссылки 
 Тексты песен с альбома Darkness And Hope

Альбомы Moonspell
Альбомы Century Media Records